A Convenção Batista do Estado do Espírito Santo foi organizada em 10 de setembro de 1905 com a criação da Missão Baptista Victoriense.

São dignos de registro: Salomão Luiz Ginsburg e Frederico Glass, pois foram os primeiros evangelistas que chegaram em território capixaba onde predominava o catolicismo.

As estatísticas apontam um total de 60 mil batistas no Estado, com 382 igrejas e 268 congregações e frentes missionárias.

Ligações externas
Site Oficial Convenção Batista do Estado do Espírito Santo
Site Oficial Convenção Batista Brasileira
Baptist World Alliance
BaptistLife.Com

Cristianismo batista no Brasil
Denominações batistas